Cegłów (powiat Grodziski), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Grodziski
 Cegłów (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Miński
 Cegłów (powiat Miński), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Miński